OT u ot puede hacer referencia a:
 Off topic, expresión inglesa que significa "fuera de tema".
 OpenType, formato de tipos de letra escalables para computadora.
 Operación Triunfo, concurso de talentos originario de España.
 Optatam Totius, decreto del Concilio Vaticano II sobre la formación sacerdotal.
 Ot (Ѿ, ѿ), ligadura de las letras cirílicas omega y te, usada en el alfabeto cirílico arcaico.